Germinal – miesiąc we francuskim kalendarzu rewolucyjnym
 Germinal – powieść Émile’a Zoli
 Germinal – film z 1913 roku
 Germinal – film z 1963 roku
 Germinal – film z 1993 roku